Саудовская лига 1980/1981 () — 5-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1980/1981
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 1980 году
1981 год в Саудовской Аравии